El trofeu del Futbolista Africà de l'Any premia anualment al millor jugador africà de futbol i és atorgat per la Confederació Africana de Futbol des de l'any 1992. Entre 1970 i 1994 la revista francesa France Football també atorgà un premi amb la mateixa denominació. El premi deixà d'atorgar-se el 1995 quan la revista obrí el premi Pilota d'Or a futbolistes no europeus (que fou atorgat a George Weah aquell mateix any).

Guanyadors "France Football" (1970–1994) 

* La  República Democràtica del Congo va ser coneguda com a  Zaire des de 1971 fins a 1997.
† La  República del Congo va ser coneguda com a  República Popular del Congo des de 1970 fins a 1992.

Guanyadors "CAF" (1992–present)

Palmarès (guanyadors múltiples)

Palmarès per club (guanyadors múltiples)

Palmarès segons la nacionalitat dels futbolistes 

* La  República Democràtica del Congo va ser coneguda com a  Zaire des de 1971 fins a 1997.
† La  República del Congo va ser coneguda com a  República Popular del Congo des de 1970 fins a 1992.

Referències 

Premis al millor futbolista de l'any
Futbol a l'Àfrica